

Codici 
 elx – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua elamitica

Geografia 
 Elx – comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana